

Nom de famille 

 Irene Manton (1904-1988), botaniste britannique ;
 Maria Manton (1910-2003), peintre française ;
 Sidnie Manton (1902-1979), zoologiste britannique, sœur d'Irene Manton.

Toponyme

États-Unis 

 Manton est une localité de Californie.
 Manton est une localité du Kentucky.
 Manton est une ville du Michigan.

Royaume-Uni 

 Manton est un village du Lincolnshire, en Angleterre.
 Manton est un village du Nottinghamshire, en Angleterre.
 Manton est un village du Rutland, en Angleterre.
 Manton est un village du Wiltshire, en Angleterre.

Homonymie de toponyme